York River peut faire référence à :

Aux États-Unis :
 York River (Virginie)
 York River (Maine)

Au Canada :
 York River (Ontario)
 Rivière York (Québec)